Mathieu  de Beaumont-sur-Oise (1080-1155), comte et seigneur de Beaumont-sur-Oise en 1086, Grand chambrier de France en 1135, moine au monastère du prieuré de Saint-Léonor.
 Mathieu  de Montmorency (~1100–1160), seigneur de Montmorency, d'Écouen, de Marly-le-Roi, de Conflans-Sainte-Honorine et d'Attichy, connétable de France de 1138 à 1160.
 Mathieu  de Lorraine (1110-1176), duc de Lorraine de 1139 à 1176. 
 Mathieu  Visconti (1250-1322), seigneur de Milan.
 Mathieu  de Constantinople, patriarche de Constantinople de 1397 à 1410.

Voir aussi 
 Matthieu Ier d'Alexandrie, pape et patriarche orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique de 1746 à 1766.